Elisabeth von Sachsen-Eisenach ist der Name folgender Personen:

 Friederike Elisabeth von Sachsen-Eisenach (1669–1730), Prinzessin von Sachsen-Eisenach und durch Heirat Herzogin des kursächsischen Sekundogeniturfürstentums Sachsen-Weißenfels-Querfurt
 Marie Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel (1638–1687), durch Heirat Herzogin erst von Sachsen-Eisenach und danach von Sachsen-Coburg